Busby ist der Name folgender  Orte:
 Busby (Alberta), Kanada
 Busby (East Renfrewshire), Vereinigtes Königreich
 Busby (New South Wales), Australien

in den Vereinigten Staaten:
 Busby (Kansas)
 Busby (Montana)
 Busby (Tennessee)
 Busby (Texas)
 Busby (Washington)

im NRHP gelistete Objekte:
 Busby Office Building, in McAlester, Oklahoma, ID-Nr. 79002021
 Busby Theatre, in McAlester, Oklahoma, ID-Nr. 79002022

Busby ist der Familienname folgender Personen:
 Buzz Busby (1933–2003), US-amerikanischer Bluegrass- und Rockabilly-Musiker
 Cindy Busby (* 1983), kanadische Filmschauspielerin
 Drew Busby (1947–2022), schottischer Fußballspieler und -trainer
 F. M. Busby (1921–2005), US-amerikanischer SF-Autor
 George H. Busby (1794–1869), US-amerikanischer Politiker
 Horace Busby (1924–2000), US-amerikanischer Redenschreiber und Publizist, Berater von Lyndon B. Johnson
 James Busby (1802–1871), schottischer Weinbauexperte, British Resident in Neuseeland
 Jim Busby (* 1942), US-amerikanischer Autorennfahrer
 John Philip Busby (1928–2015), britischer Zeichner und Maler
 Margaret Busby, ghanaische Autorin, Redakteurin und Herausgeberin
 Matt Busby (1909–1994), schottischer Fußballspieler und Trainer
 Robert C. Busby, US-amerikanischer Mathematiker
 Siân Busby (1960–2012), britische Schriftstellerin
 Steve Busby (* 1949), US-amerikanischer Baseballspieler
 T. Jeff Busby (1884–1964), US-amerikanischer Politiker
 Tom Busby (1936–2003), kanadischer Schauspieler